Беля́ев — хутор в Изобильненском районе (городском округе) Ставропольского края России.

География 
Хутор находится в лесной балке, прорезанной речкой Солёной.

Расстояние до краевого центра: 35 км.

Расстояние до районного центра: 13 км.

История 
Населённый пункт основан в XIX веке «выходцем из Московской крепости хопёрским казаком Беляевым».

.

До 2017 года входил в упразднённый Московский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 83 % населения — русские.

Инфраструктура 
В хуторе две улицы — Пролетарская и Степная. 

В западной части Беляева расположено общественное открытое кладбище площадью 10 тыс. м².

В хутор ходит школьный автобус. Общественного транспорта нет.

Образование 
Каждый день школьный автобус возит детей из хутора в Изобильный в школу № 2.

Примечания 

Населённые пункты Изобильненского района